En botanique, le genre Lantana comprend environ  de plantes à fleurs de la famille des verbénacées.
 Lantana est un film australien réalisé en 2001.
 Lantana est une ville de Floride (États-Unis).
 Lantana, une census-designated place du Texas.
 Lantana est un constructeur automobile français fabricant de Buggy.